Большая швейцарка ФИДЕ 2019 — шахматный турнир по швейцарской системе, проходивший с 10 по 21 октября 2019 на Острове Мэн и являвшийся частью отборочного цикла к Матчу за звание чемпиона мира по шахматам 2020. Победителем стал китайский гроссмейстер Ван Хао, получивший право участия на Турнире претендентов, второе место занял американский гроссмейстер Фабиано Каруана, третье по дополнительным показателям досталось российскому шахматисту Кириллу Алексеенко.

Среди женщин лучший результат показали шахматистка из Индии Харика Дронавалли и казахстанская шахматистка Динара Садуакасова.

Формат 
Турнир проходил по швейцарской системе в 11 туров. Всего приняло участие 154 шахматиста, список участников (за исключением победителей континентальных первенств) был опубликован 10 июня 2019 года.

Расписание 
 Первый тур — 10 октября, 15:00 по местному времени (UTC+1)
 Второй тур — 11 октября, 15:00 по местному времени
 Третий тур — 12 октября, 15:00 по местному времени
 Четвёртый тур — 13 октября, 15:00 по местному времени
 Пятый тур — 14 октября, 15:00 по местному времени
 Шестой тур — 15 октября, 15:00 по местному времени
 Выходной — 16 октября
 Седьмой тур — 17 октября, 15:00 по местному времени
 Восьмой тур — 18 октября, 15:00 по местному времени
 Девятый тур — 19 октября, 15:00 по местному времени
 Десятый тур — 20 октября, 15:00 по местному времени
 Одиннадцатый тур — 21 октября, 15:00 по местному времени

Призовой фонд 
Призовой фонд турнира составил $433 000. Победителю турнира досталось $70 000.

Результаты 
Всего на турнире участвовало 154 шахматиста. 100 участников отобралось по среднему рейтингу (с июля 2018 по июнь 2019), 18 по итогам континентальных первенств, 36 были номинированы организаторами.

 {| class="wikitable" style="font-size:90%;"
|+ Большая швейцарка ФИДЕ 2019 (число в скобках означает номер противника)
|-
!  !! Имя !!  !! Рей. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !!  !!  !!  !! 
|-
|align=center|1
|align=left|
|
|align=center|2726
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|8
|align=center|2735
|align=center|67,5
|align=center|73,0
|-
|align=center|2
|align=left|
|
|align=center|2812
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|8
|align=center|2720
|align=center|69,5
|align=center|75,0
|-
|align=center|3
|align=left|
|
|align=center|2674
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|7½
|align=center|2716
|align=center|64,5
|align=center|69,5
|-
|align=center|4
|align=left|
|
|align=center|2758
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|7½
|align=center|2708
|align=center|70,5
|align=center|75,5
|-
|align=center|5
|align=left|
|
|align=center|2674
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|7½
|align=center|2702
|align=center|66,5
|align=center|70,5
|-
|align=center|6
|align=left|
|
|align=center|2876
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|7½
|align=center|2698
|align=center|67,5
|align=center|73,0
|-
|align=center|7
|align=left|
|
|align=center|2745
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|7½
|align=center|2674
|align=center|62,0
|align=center|67,0
|-
|align=center|8
|align=left|
|
|align=center|2732
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|7½
|align=center|2663
|align=center|65,0
|align=center|70,0
|-
|align=center|9
|align=left|
|
|align=center|2759
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|7
|align=center|2682
|align=center|66,5
|align=center|72,0
|-
|align=center|10
|align=left|
|
|align=center|2602
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|7
|align=center|2675
|align=center|60,0
|align=center|64,5
|-
|align=center|11
|align=left|
|
|align=center|2694
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|7
|align=center|2657
|align=center|60,0
|align=center|65,0
|-
|align=center|12
|align=left|
|
|align=center|2718
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|7
|align=center|2644
|align=center|60,0
|align=center|65,0
|-
|align=center|13
|align=left|
|
|align=center|2708
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|7
|align=center|2631
|align=center|58,5
|align=center|63,0
|-
|align=center|14
|align=left|
|
|align=center|2664
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|2703
|align=center|65,0
|align=center|69,5
|-
|align=center|15
|align=left|
|
|align=center|2632
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|2703
|align=center|62,5
|align=center|66,5
|-
|align=center|16
|align=left|
|
|align=center|2661
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|2699
|align=center|61,5
|align=center|65,0
|-
|align=center|17
|align=left|
|
|align=center|2664
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|2691
|align=center|63,5
|align=center|67,0
|-
|align=center|18
|align=left|
|
|align=center|2621
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|2689
|align=center|61,0
|align=center|64,0
|-
|align=center|19
|align=left|
|
|align=center|2669
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|2680
|align=center|61,0
|align=center|65,0
|-
|align=center|20
|align=left|
|
|align=center|2643
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|2676
|align=center|57,5
|align=center|60,0
|-
|align=center|21
|align=left|
|
|align=center|2650
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|2675
|align=center|63,5
|align=center|67,0
|-
|align=center|22
|align=left|
|
|align=center|2716
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|2667
|align=center|62,0
|align=center|67,5
|-
|align=center|23
|align=left|
|
|align=center|2760
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|2659
|align=center|65,5
|align=center|71,0
|-
|align=center|24
|align=left|
|
|align=center|2763
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|2658
|align=center|61,0
|align=center|66,5
|-
|align=center|25
|align=left|
|
|align=center|2636
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|2657
|align=center|60,0
|align=center|63,5
|-
|align=center|26
|align=left|
|
|align=center|2765
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|2654
|align=center|64,5
|align=center|69,5
|-
|align=center|27
|align=left|
|
|align=center|2767
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|2654
|align=center|60,5
|align=center|65,5
|-
|align=center|28
|align=left|
|
|align=center|2748
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|2652
|align=center|59,5
|align=center|64,5
|-
|align=center|29
|align=left|
|
|align=center|2729
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|2648
|align=center|60,0
|align=center|65,5
|-
|align=center|30
|align=left|
|
|align=center|2638
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|2642
|align=center|59,0
|align=center|61,5
|-
|align=center|31
|align=left|
|
|align=center|2654
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|2641
|align=center|61,0
|align=center|65,0
|-
|align=center|32
|align=left|
|
|align=center|2708
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|2640
|align=center|58,0
|align=center|62,5
|-
|align=center|33
|align=left|
|
|align=center|2748
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|2640
|align=center|57,0
|align=center|62,0
|-
|align=center|34
|align=left|
|
|align=center|2670
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|2636
|align=center|59,5
|align=center|64,0
|-
|align=center|35
|align=left|
|
|align=center|2654
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|2635
|align=center|57,5
|align=center|62,0
|-
|align=center|36
|align=left|
|
|align=center|2624
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|2634
|align=center|56,0
|align=center|59,5
|-
|align=center|37
|align=left|
|
|align=center|2639
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|2633
|align=center|58,0
|align=center|61,0
|-
|align=center|38
|align=left|
|
|align=center|2694
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|2628
|align=center|56,0
|align=center|60,5
|-
|align=center|39
|align=left|
|
|align=center|2691
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|2619
|align=center|57,5
|align=center|61,5
|-
|align=center|40
|align=left|
|
|align=center|2662
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|2615
|align=center|61,0
|align=center|65,5
|-
|align=center|41
|align=left|
|
|align=center|2675
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|2604
|align=center|57,5
|align=center|62,5
|-
|align=center|42
|align=left|
|
|align=center|2670
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|2601
|align=center|56,0
|align=center|60,0
|-
|align=center|43
|align=left|
|
|align=center|2655
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6
|align=center|2707
|align=center|62,0
|align=center|65,5
|-
|align=center|44
|align=left|
|
|align=center|2635
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|2687
|align=center|63,0
|align=center|67,5
|-
|align=center|45
|align=left|
|
|align=center|2613
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6
|align=center|2687
|align=center|62,5
|align=center|67,5
|-
|align=center|46
|align=left|
|
|align=center|2608
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|2679
|align=center|60,0
|align=center|65,0
|-
|align=center|47
|align=left|
|
|align=center|2611
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6
|align=center|2670
|align=center|60,5
|align=center|66,0
|-
|align=center|48
|align=left|
|
|align=center|2520
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6
|align=center|2669
|align=center|58,5
|align=center|62,0
|-
|align=center|49
|align=left|
|
|align=center|2630
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|2666
|align=center|60,5
|align=center|65,0
|-
|align=center|50
|align=left|
|
|align=center|2638
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|2657
|align=center|59,5
|align=center|62,0
|-
|align=center|51
|align=left|
|
|align=center|2686
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6
|align=center|2656
|align=center|60,0
|align=center|64,5
|-
|align=center|52
|align=left|
|
|align=center|2670
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|2649
|align=center|61,5
|align=center|66,0
|-
|align=center|53
|align=left|
|
|align=center|2636
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|2642
|align=center|56,5
|align=center|60,0
|-
|align=center|54
|align=left|
|
|align=center|2690
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6
|align=center|2638
|align=center|59,0
|align=center|63,5
|-
|align=center|55
|align=left|
|
|align=center|2679
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6
|align=center|2634
|align=center|59,5
|align=center|64,0
|-
|align=center|56
|align=left|
|
|align=center|2624
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|2623
|align=center|57,0
|align=center|60,5
|-
|align=center|57
|align=left|
|
|align=center|2634
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6
|align=center|2619
|align=center|57,5
|align=center|60,0
|-
|align=center|58
|align=left|
|
|align=center|2685
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|2615
|align=center|56,5
|align=center|60,5
|-
|align=center|59
|align=left|
|
|align=center|2693
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6
|align=center|2607
|align=center|54,0
|align=center|58,0
|-
|align=center|60
|align=left|
|
|align=center|2645
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|2603
|align=center|56,0
|align=center|59,5
|-
|align=center|61
|align=left|
|
|align=center|2635
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|2597
|align=center|57,5
|align=center|60,5
|-
|align=center|62
|align=left|
|
|align=center|2662
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6
|align=center|2596
|align=center|56,5
|align=center|61,0
|-
|align=center|63
|align=left|
|
|align=center|2667
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6
|align=center|2588
|align=center|56,5
|align=center|61,0
|-
|align=center|64
|align=left|
|
|align=center|2663
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6
|align=center|2582
|align=center|58,0
|align=center|62,5
|-
|align=center|65
|align=left|
|
|align=center|2639
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|2714
|align=center|65,0
|align=center|67,5
|-
|align=center|66
|align=left|
|
|align=center|2664
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|2699
|align=center|64,0
|align=center|69,0
|-
|align=center|67
|align=left|
|
|align=center|2621
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|2699
|align=center|58,5
|align=center|63,0
|-
|align=center|68
|align=left|
|
|align=center|2630
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|2694
|align=center|65,0
|align=center|69,5
|-
|align=center|69
|align=left|
|
|align=center|2645
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|2684
|align=center|64,0
|align=center|67,5
|-
|align=center|70
|align=left|
|
|align=center|2627
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|2684
|align=center|62,0
|align=center|65,5
|-
|align=center|71
|align=left|
|
|align=center|2479
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|2680
|align=center|59,0
|align=center|64,5
|-
|align=center|72
|align=left|
|
|align=center|2657
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|2678
|align=center|61,5
|align=center|66,5
|-
|align=center|73
|align=left|
|
|align=center|2682
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|2672
|align=center|66,5
|align=center|72,0
|-
|align=center|74
|align=left|
|
|align=center|2581
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|2670
|align=center|54,0
|align=center|56,5
|-
|align=center|75
|align=left|
|
|align=center|2619
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|2667
|align=center|55,5
|align=center|59,5
|-
|align=center|76
|align=left|
|
|align=center|2506
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|2666
|align=center|60,0
|align=center|64,5
|-
|align=center|77
|align=left|
|
|align=center|2593
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|2665
|align=center|59,0
|align=center|63,5
|-
|align=center|78
|align=left|
|
|align=center|2595
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|2665
|align=center|55,5
|align=center|60,0
|-
|align=center|79
|align=left|
|
|align=center|2604
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|2663
|align=center|59,0
|align=center|64,5
|-
|align=center|80
|align=left|
|
|align=center|2602
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|2662
|align=center|57,5
|align=center|61,5
|-
|align=center|81
|align=left|
|
|align=center|2643
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|2654
|align=center|63,5
|align=center|67,5
|-
|align=center|82
|align=left|
|
|align=center|2625
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|2654
|align=center|58,0
|align=center|62,0
|-
|align=center|83
|align=left|
|align=center|
|align=center|2495
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|2653
|align=center|58,5
|align=center|63,0
|-
|align=center|84
|align=left|
|
|align=center|2645
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|2652
|align=center|60,0
|align=center|64,0
|-
|align=center|85
|align=left|
|align=center|
|align=center|2481
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|2650
|align=center|55,5
|align=center|60,0
|-
|align=center|86
|align=left|
|
|align=center|2721
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|2645
|align=center|61,0
|align=center|65,5
|-
|align=center|87
|align=left|
|
|align=center|2617
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|2645
|align=center|56,0
|align=center|59,0
|-
|align=center|88
|align=left|
|
|align=center|2746
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|2643
|align=center|58,5
|align=center|63,0
|-
|align=center|89
|align=left|
|
|align=center|2658
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|2642
|align=center|57,5
|align=center|62,0
|-
|align=center|90
|align=left|
|
|align=center|2531
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|2640
|align=center|58,0
|align=center|60,5
|-
|align=center|91
|align=left|
|
|align=center|2699
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|2630
|align=center|58,5
|align=center|63,0
|-
|align=center|92
|align=left|
|
|align=center|2655
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|2630
|align=center|57,5
|align=center|61,0
|-
|align=center|93
|align=left|
|
|align=center|2684
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|2620
|align=center|57,0
|align=center|61,5
|-
|align=center|94
|align=left|
|
|align=center|2629
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|2616
|align=center|57,5
|align=center|60,0
|-
|align=center|95
|align=left|
|
|align=center|2671
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|2613
|align=center|54,5
|align=center|58,5
|-
|align=center|96
|align=left|
|
|align=center|2629
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|2609
|align=center|57,0
|align=center|61,5
|-
|align=center|97
|align=left|
|
|align=center|2604
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|2600
|align=center|52,5
|align=center|56,0
|-
|align=center|98
|align=left|
|
|align=center|2651
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|2587
|align=center|54,0
|align=center|58,0
|-
|align=center|99
|align=left|
|
|align=center|2667
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|2580
|align=center|56,5
|align=center|61,0
|-
|align=center|100
|align=left|
|
|align=center|2644
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|2580
|align=center|55,5
|align=center|58,5
|-
|align=center|101
|align=left|
|
|align=center|2699
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|2574
|align=center|53,5
|align=center|57,5
|-
|align=center|102
|align=left|
|
|align=center|2644
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|2533
|align=center|53,5
|align=center|57,5
|-
|align=center|103
|align=left|
|
|align=center|2643
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|2521
|align=center|48,0
|align=center|51,0
|-
|align=center|104
|align=left|
|
|align=center|2654
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|2508
|align=center|47,0
|align=center|49,5
|-
|align=center|105
|align=left|
|
|align=center|2571
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5
|align=center|2665
|align=center|60,0
|align=center|64,5
|-
|align=center|106
|align=left|
|
|align=center|2620
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5
|align=center|2641
|align=center|55,5
|align=center|58,0
|-
|align=center|107
|align=left|
|align=center|
|align=center|2421
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5
|align=center|2637
|align=center|55,5
|align=center|59,0
|-
|align=center|108
|align=left|
|align=center|
|align=center|2469
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5
|align=center|2637
|align=center|53,5
|align=center|57,5
|-
|align=center|109
|align=left|
|
|align=center|2558
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5
|align=center|2636
|align=center|56,5
|align=center|61,0
|-
|align=center|110
|align=left|
|
|align=center|2648
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5
|align=center|2632
|align=center|59,0
|align=center|63,0
|-
|align=center|111
|align=left|
|
|align=center|2463
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5
|align=center|2632
|align=center|52,0
|align=center|55,5
|-
|align=center|112
|align=left|
|
|align=center|2611
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5
|align=center|2630
|align=center|55,5
|align=center|58,0
|-
|align=center|113
|align=left|
|
|align=center|2617
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5
|align=center|2617
|align=center|55,0
|align=center|59,0
|-
|align=center|114
|align=left|
|
|align=center|2705
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5
|align=center|2591
|align=center|53,0
|align=center|56,5
|-
|align=center|115
|align=left|
|
|align=center|2658
| style="background:white; color:black" |
| style="background:lightgray; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5
|align=center|2581
|align=center|57,0
|align=center|60,5
|-
|align=center|116
|align=left|
|align=center|
|align=center|2481
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5
|align=center|2575
|align=center|51,5
|align=center|54,0
|-
|align=center|117
|align=left|
|
|align=center|2629
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5
|align=center|2554
|align=center|54,0
|align=center|57,0
|-
|align=center|118
|align=left|
|
|align=center|2688
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5
|align=center|2545
|align=center|52,0
|align=center|55,0
|-
|align=center|119
|align=left|
|
|align=center|2506
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4½
|align=center|2661
|align=center|60,5
|align=center|65,0
|-
|align=center|120
|align=left|
|
|align=center|2624
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4½
|align=center|2644
|align=center|54,5
|align=center|59,0
|-
|align=center|121
|align=left|
|
|align=center|2610
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4½
|align=center|2642
|align=center|54,0
|align=center|56,5
|-
|align=center|122
|align=left|
|
|align=center|2618
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4½
|align=center|2631
|align=center|56,5
|align=center|60,5
|-
|align=center|123
|align=left|
|
|align=center|2675
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4½
|align=center|2612
|align=center|57,5
|align=center|62,0
|-
|align=center|124
|align=left|
|
|align=center|2428
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4½
|align=center|2603
|align=center|50,5
|align=center|54,0
|-
|align=center|125
|align=left|
|
|align=center|2494
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4½
|align=center|2600
|align=center|53,0
|align=center|56,5
|-
|align=center|126
|align=left|
|align=center|
|align=center|2365
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4½
|align=center|2591
|align=center|54,0
|align=center|58,0
|-
|align=center|127
|align=left|
|align=center|
|align=center|2479
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4½
|align=center|2582
|align=center|52,0
|align=center|56,0
|-
|align=center|128
|align=left|
|
|align=center|2636
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4½
|align=center|2558
|align=center|54,0
|align=center|56,5
|-
|align=center|129
|align=left|
|
|align=center|2684
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4½
|align=center|2552
|align=center|52,5
|align=center|55,5
|-
|align=center|130
|align=left|
|
|align=center|2475
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4½
|align=center|2540
|align=center|51,0
|align=center|53,5
|-
|align=center|131
|align=left|
|
|align=center|2447
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4½
|align=center|2531
|align=center|48,0
|align=center|50,5
|-
|align=center|132
|align=left|
|align=center|
|align=center|2422
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4½
|align=center|2515
|align=center|42,0
|align=center|44,5
|-
|align=center|133
|align=left|
|
|align=center|2629
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4½
|align=center|2505
|align=center|46,0
|align=center|49,5
|-
|align=center|134
|align=left|
|align=center|
|align=center|2462
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4½
|align=center|2497
|align=center|45,5
|align=center|48,0
|-
|align=center|135
|align=left|
|align=center|
|align=center|2431
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4
|align=center|2626
|align=center|50,0
|align=center|53,0
|-
|align=center|136
|align=left|
|
|align=center|2451
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4
|align=center|2593
|align=center|49,5
|align=center|52,0
|-
|align=center|137
|align=left|
|
|align=center|2533
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4
|align=center|2592
|align=center|52,5
|align=center|56,0
|-
|align=center|138
|align=left|
|align=center|
|align=center|2445
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4
|align=center|2573
|align=center|51,5
|align=center|54,0
|-
|align=center|139
|align=left|
|
|align=center|2552
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4
|align=center|2571
|align=center|55,5
|align=center|58,0
|-
|align=center|140
|align=left|
|align=center|
|align=center|2385
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4
|align=center|2569
|align=center|52,0
|align=center|55,5
|-
|align=center|141
|align=left|
|
|align=center|2445
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4
|align=center|2553
|align=center|46,5
|align=center|49,0
|-
|align=center|142
|align=left|
|
|align=center|2452
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:lightgray; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4
|align=center|2460
|align=center|42,0
|align=center|44,5
|-
|align=center|143
|align=left|
|align=center|
|align=center|2430
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|3½
|align=center|2581
|align=center|50,0
|align=center|52,5
|-
|align=center|144
|align=left|
|align=center|
|align=center|2464
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|3½
|align=center|2540
|align=center|47,5
|align=center|50,0
|-
|align=center|145
|align=left|
|align=center|
|align=center|2442
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|3½
|align=center|2531
|align=center|45,5
|align=center|48,0
|-
|align=center|146
|align=left|
|align=center|
|align=center|2422
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|3
|align=center|2586
|align=center|49,5
|align=center|53,0
|-
|align=center|147
|align=left|
|
|align=center|2493
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:lightgray; color:black" |
|align=center|3
|align=center|2486
|align=center|46,5
|align=center|49,0
|-
|align=center|148
|align=left|
|
|align=center|2300
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|3
|align=center|2486
|align=center|45,0
|align=center|47,5
|-
|align=center|149
|align=left|
|
|align=center|2067
| style="background:black; color:white" |
| style="background:lightgray; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|3
|align=center|2452
|align=center|43,0
|align=center|45,5
|-
|align=center|150
|align=left|
|
|align=center|2332
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:lightgray; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|3
|align=center|2417
|align=center|38,0
|align=center|40,5
|-
|align=center|151
|align=left|
|align=center|
|align=center|2252
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:lightgray; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|3
|align=center|2413
|align=center|39,0
|align=center|41,0
|-
|align=center|152
|align=left|
|
|align=center|2161
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:lightgray; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|3
|align=center|2410
|align=center|38,5
|align=center|41,0
|-
|align=center|153
|align=left|
|
|align=center|2382
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|2½
|align=center|2537
|align=center|48,0
|align=center|50,5
|-
|align=center|154
|align=left|
|align=center|
|align=center|2489
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:lightgray; color:black" |
| style="background:lightgray; color:black" |
| style="background:lightgray; color:black" |
| style="background:lightgray; color:black" |
| style="background:lightgray; color:black" |
|align=center|1½
|align=center|2486
|align=center|41,5
|align=center|44,0
|}

Примечания 

Шахматные турниры